Suez è una città portuale dell'Egitto nordorientale. Il nome può riferirsi anche a:

Geografia
 il golfo di Suez, un golfo nel Mar Rosso
 l'istmo di Suez, la striscia di terra che un tempo univa l'Africa all'Asia
 il canale di Suez, il canale artificiale che taglia l'istmo omonimo
 il Governatorato di Suez, di cui Suez è capoluogo

Storia
 la crisi di Suez, un conflitto del 1956 che coinvolse Egitto, Israele, Regno Unito e Francia
 il triangolo di Suez, un concetto utilizzato nella letteratura politica dei primi anni ottanta

Industria 
 Suez  – ex multinazionale francese confluita in GDF Suez (ora Engie)
 Suez Environnement  – multinazionale francese nel campo della gestione delle acque e dei rifiuti

Film
 Suez, film di Allan Dwan (1938)

ru:Суэцкий